Kanada:
 Slave (Rzeka Niewolnicza) – rzeka

Inne:
 Slave – amerykański film z 2009
 Slave – amerykański film z 2012
 Slave – Indianie
 Slave – polski zespół hardrockowy
 Slave – amerykański zespół funkowy

Zobacz też:
 Slaves